Наталья Фёдоровна Рубанова — русский писатель, драматург, критик, литературный и сценарный агент, эксперт и редактор, консультант по литературному письму.

Биография 
Окончила Музыкальное училище имени Пироговых по классу фортепиано и МПГУ (специализация: музыкальная психология). 

Работала как редактор и project manager в ведущих московских издательствах, на телевидении, в сценарном агентстве и пр. В настоящее время сотрудничает со столичными издательствами и продакшен-компаниями, ТВ, продюсирует книжные и кинопроекты, помогая талантливым прозаикам и сценаристам в реализации их произведений. Консультирует авторов как редактор, оттачивает технику их письма. 

Создала уникальную авторскую методику «Музыка слова как практика литературного письма», основанную на синтезе личного опыта музыканта и писателя (методика опробована, в частности, при участии сервиса «Издательские Решения»).

В 2020 году основала Издательский импринт «Литературное бюро Натальи Рубановой» и публикует книги самобытных прозаиков, эссеистов и критиков. В их числе Наталия Гилярова, Татьяна Дагович, Андрей Бычков, Игорь Михайлов, Каринэ Арутюнова, Глеб Давыдов, Елена Черникова, Ольга Балла и другие: https://ridero.ru/imprint/rubanova/ 

ПРОЗА: лауреат и финалист Премии «Нонконформизм», лауреат Премии журнала «Юность», лауреат Премии им. Тургенева, дипломант Премии «Эврика», финалист Премии Б. Соколова и др.

ПУБЛИЦИСТИКА: лауреат Премии им. Хемингуэя, Торонто.

ДРАМАТУРГИЯ: финалист конкурса «Действующие лица», лауреат конкурса «Litodrama». Финалист и участник фестиваля монопьес «SOLO» (Art-Vic Theatre, Лондон). В MediaLab-Centre (Донкастер, Великобритания) по мотивам книги «Москва по понедельникам» поставлен спектакль «Violet» (на англ.яз.)

АВТОР КНИГ: «Москва по понедельникам», «Коллекция нефункциональных мужчин», «Люди сверху, люди снизу», «Сперматозоиды», «Карлсон, танцующий фламенко» (проза). 

ПЕРЕВОДЫ на английский: журналы Eleven-Eleven, WWB, ANMLY.

ПУБЛИКАЦИИ в литературных журналах России, Финляндии, Германии, Канады, США («Знамя», «Новый мир», «Урал», «Волга», «Новый Свет», «LiteraruS», «Крещатик», веб-журналы «Перемены», «Лиterraтура», «Топос» и другие). 

Публикации в СМИ: «Независимая газета-Экслибрис», «Литературная газета», «Вечерняя Москва», «Частный корреспондент» и др.

По приглашению Виктора Топорова входила в состав Большого жюри премии «Национальный бестселлер» (2010). Номинант премии «Национальный бестселлер» (2011), номинатор премии (2021). 

Входила в жюри сценарного конкурса TeamWriting.

Автор-составитель попавшего под огонь издательской цензуры сборника новелл «Я в Лиссабоне. Не одна» («СПб Астрель», 2014; тираж 3000 экземпляров сожжён). В книгу входили тексты Яна Вишневского, Валерии Нарбиковой, Марии Рыбаковой, Каринэ Арутюновой и других авторов. В 2020 году проект возрождён в канадском издательстве «Accent Graphics Communications».  

В 2021-22 гг. издательство ЛИМБУС ПРЕСС выпустило новый двухтомник Рубановой (в авторской серии «Тёмные аллеи XXI век») - сборники новелл «Карлсон, танцующий фламенко» https://limbuspress.ru/natalya-rubanova-karlson-tancujushhij-flamenko/ и «Хулигангел, или Далеко и навсегда» https://limbuspress.ru/product/natalya-rubanova-huligangel-ili-daleko-i-navsegda-2/  В 2023 году в «Лимбусе» вышел авторский сборник избранной критики, эссеистики и интервью «Русский диссонанс»:  https://limbuspress.ru/product/natalya-rubanova-russkij-dissonans/ 

Литературное агентство Натальи Рубановой: https://writer-litagentbooks.ru/

Книги 
 
 
 

 
Наталья Рубанова. Карлсон, танцующий фламенко. Новеллы. – СПб: «Лимбус Пресс», 2021. – 568 с. — (Авторская серия «Тёмные аллеи XXI век»). — ISBN 978-5-8370-0774-3.
Наталья Рубанова. Хулигангел, или Далеко и навсегда. Нетленки, тленки и монопье. – СПб: «Лимбус Пресс», 2022. – 472 с. — (Авторская серия «Тёмные аллеи XXI век»). — ISBN 978-5-8370-0911-2. 
Наталья Рубанова. Letters to Robot Werther / Зашибись! / перевод Рэйчел Даум. – SLC, UT: Carrion Bloom Books, 2021. – 80 с. (Драма/Поэзия в билингвальном издании). ISBN 978-1-7347662-1-9
Наталья Рубанова. Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки – СПб: «Лимбус Пресс», 2023. – 518 с. — ISBN 978-5-8370-0936-5

Примечания

Ссылки 
 Журнальный зал (проза, эссеистика, публицистика, критика, драматургия)
 Толстый веб-журнал ПЕРЕМЕНЫ (проза, эссеистика)
 ТОПОС
 Наталья Рубанова. ЁЖИКОВ КАК ПРИВЕТ. ПРИВЕТ ОТ НОРНШТЕЙНА!
 Из газеты EX-LIBRIS (интервью, статьи, рецензии)
 Газета «Вечерняя Москва» (интервью, рецензии)
 Премия «Национальный бестселлер»: рецензии
 НАТАЛЬЯ РУБАНОВА. Люди сверху, люди снизу (2008)
 «All That fringe!..» — интервью с русским английским режиссёром Виктором Собчаком: газета «Англия», 6-12.12.2018

Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Лауреаты премии «Нонконформизм»